Bernard Joubert (peintre) (1946-), un peintre français
 Bernard Joubert (écrivain) (1961-), un écrivain, journaliste et éditeur français, spécialiste de la censure et de la bande dessinée